Leykam ist der Familienname folgender Personen:

 Anatol von Leykam (1814–1881), Adjutant von Josef Wenzel Radetzky von Radetz und danach österreichischer General
 Andreas Leykam (~1752–1826), österreichischer Verleger
 Christoph Ambros von Leykam († 1830), österreichischer Diplomat und Komponist, 1827–1829 Schwiegervater Fürst Metternichs
 Franz Sebastian Dominicus von Leykam  (1754–1821), Gesandter und Beamter zunächst für Kurköln, dann für das Großherzogtum Hessen
 Franz Werner von Leykam (1814–1883), Rittergutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Günter Leykam (* 1960), deutscher Bariton
 Ulrich Leykam (* 1948), deutscher Kirchenmusiker

Leykam bezeichnet folgende Unternehmen:
 Leykam Buchverlag in Graz
 Leykam Medien AG, österreichisches Unternehmen 
 Leykam Let’s Print, österreichische Druckerei

Siehe auch:
 Leikam